Weinmotte steht für:

 Große Weinmotte, Sphinx Elpenor Linn., siehe Mittlerer Weinschwärmer (Sphinx elpenor Linnaeus, Deilephila elpenor)
 Kleine Weinmotte, Sphinx Parcellus Linn., siehe Kleiner Weinschwärmer (Sphinx porcellus Linnaeus, Deilephila porcellus)

 Traubenwickler: